Видеманн, Владимир Владимирович (4 февраля 1955, Таллин, ЭССР, СССР) — русский журналист и писатель, политолог, а также участник и историк советского хиппи–движения.

Биография

Детство и юность 
Родился в семье с остзейскими корнями.

В средней школе увлекся рок-музыкой, играл в самодеятельных коллективах «EMI», «Пилигримы», «Таллинский Вариант» и др. В 15 лет примкнул к движению хиппи, был известен под псевдонимом «Кест». Тогда же заинтересовался психоделической культурой Нью-эйдж, стал путешествовать (часто автостопом) по СССР.

Жизнь в СССР 

В 1977 году окончил Таллинский педагогический институт (факультет русского языка и литературы). После учёбы работал научным методистом в Министерстве Высшего и среднего специального образования ЭССР, затем — спорт-инструктором в Объединении Министерства транспорта ЭССР «Автотранс», а также инструктором йоги в Институте повышения квалификации руководящих работников «Майнор».

С 1976 по 1982 был секретарем эстонского мистика (члена Ордена Рамакришны), философа   (1911—2002). С 1980 по 1987 преподавал йогу, тай-цзи-цюань и восточные боевые искусства, читал лекции в разных городах. Принимал участие в эстонском, таджикском и российском диссидентском движении. Распространял Самиздат, в основном книги религиозно-мистического содержания.

Жизнь на Западе 

В 1987 году уехал из СССР в Колумбию. В 1988 переехал в Западный Берлин, где работал корреспондентом Русской службы Би-би-си до 2007 года. Выступал также в программах радиостанций Радио «Свобода», «Немецкая Волна», Русское Радио Америки, Радио РЭКА (Израиль), Радио-2 (Эстония), Радио России, Радио «Маяк» и других. Публиковался в изданиях «Новая Россия», «Эксперт», «НГ-Религия» и др. Участвовал в ряде сборников, в том числе:

— «Постчеловечество» (под редакцией М. Б. Ходорковского, 2007), ISBN 978-5-9265-0327-9

— «Русское Будущее» (составитель В.Штепа, 2008), ISBN 978-5-98187-255-6

— «Культура русского зарубежья 1990—2010» (составитель А.Хлобыстин, 2010), ISBN 978-5-4380-0022-8

С 2006 года живёт в Лондоне. В 2008 основал частную консалтинговую компанию BRIC Service. Был активистом антиглобалистов. 

Член Либертарианской партии Великобритании.

Литературная деятельность 

Автор более 20 книг, часть из них была опубликована в Самиздате ограниченным тиражом.

Книги

На русском 

 Владимир В. Видеманн, «Запрещенный Союз. Хиппи, мистики, диссиденты». (Группа компаний «РИПОЛ Классик» / «Пальмира», Москва / Санкт-Петербург, 2019)] ISBN 978-5-386-12448-9
 Владимир В. Видеманн, «Запрещенный Союз – 2. Последнее десятилетие глазами мистической богемы». (Группа компаний «РИПОЛ Классик»/ «Пальмира», Москва / Санкт-Петербург, 2020) ISBN 978-5-386-12837-1
 Владимир В. Видеманн. «Эволюционный Гуманизм или Тайная история человечества. Дилогия». (White Tracks, Denmark, 2017) ISBN 978-8792632-37-1
 Владимир Джа Гузман(псевдоним), «Тропой Священного Козерога или В поисках абсолютного центра». (RedFish, Санкт-Петербург, 2005)] ISBN 5-901582-96-9
 Владимир В. Видеманн. «Белый снег Колумбии». (Издательство Пальмира, 2021 г.) ISBN: 978-5-517-02810-5
Владимир В. Видеманн. "Трансатлантическая история". Издательство T8 RUGRAM.  ISBN 978-5-517-03561-5
Владимир Видеманн: Маги, йоги, мистагоги. Изд. Т8, 2021 / ISBN: 978-5-517-03559-2 
Владимир Видеманн: Хиппи, мистики, диссиденты. Изд. Т8, 2021 / ISBN: 978-5-517-03558-5

На эстонском 

 Vladimir Wiedemann, «Tundmatu Liit. Hipid — Müstikud — Dissidendid. Nõukogude Liidu 20 viimast aastat insaideri pilguga. Mälestusi 1968+1991» (Tänapäev, Tallinn, 2019) ISBN 978-9949-85-509-4  Книга стала культовой в Эстонии.
 Vladimir Wiedemann, «Püha Kaljukitse Radadel. Nõukogude hipide rännakud Kesk-Aasias». (Petrone Print, Tartu, 2013)] ISBN 978-9949-511-36-5 (печать) + ISBN 978-9949-511-39-6 (е-книга)
 Vladimir Wiedemann, «Maagide Kool. Eesti okultne underground». (HOT Press, Tartu, 2008) ISBN 978-9985-9857-7-9  Часть критиков назвала книгу "хитом сезона".

Экранизации и постановки 

По материалам автобиографического романа «Запрещенный Союз»:

 организована международная передвижная выставка «Дети цветов» (2017—2018), показана в десятке городов Европы, США и Канады;
 снят документальный фильм «Советские хиппи» (Эстония-Финляндия-ФРГ, 2017), просмотры прошли во многих странах Европы (включая телеканал ARTE), а также в США и Канаде;
 в 2018 эстонский театр «Угала» (Вильянди) поставил пьесу Михаила Дурненкова «Революция хиппи» по произведениям Видеманна (на эстонском языке);
 в 2019 в Москве, в Центре им. Вс. Мейерхольда состоялась премьера русской версии пьесы, под названием «Как эстонские хиппи разрушили Советский Союз» (режиссёр Талгат Баталов), созданной с помощью Фонда президентских грантов.

Личная жизнь 
Женат, воспитывает сына (род. 2002).

Ссылки 
 Фейсбук Владимира Видеманна

Примечания 

Персоналии Би-би-си
Хиппи